Moreschi ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Moreschi (1858–1922), italienischer Sänger der Sixtinischen Kapelle
 Angelo Moreschi (1952–2020), italienischer Bischof in Äthiopien
 Gabriela Moreschi (* 1994), Handballtorhüterin aus Brasilien
 Julio César Moreschi (* 1963), argentinischer Skiläufer
 Luigi Moreschi (* 1947), italienischer Autorennfahrer